Princess Princess se puede referir a:

Princess Princess un manga y anime.
Princess Princess (banda) una girl band de rock japonés.
Princess Princess un personaje de la Webcomic Sluggy Freelance.